Franz Sonnenschein ist der Name folgender Personen:

* Franz Sonnenschein (Kolonialbeamter) (1857–1897), deutscher Kolonialbeamter 
 Franz Leopold Sonnenschein (1817–1879), deutscher Chemiker